České příjmení Vodňanský nosí více různých osobností:

 František Vodňanský (1866–1920) – český politik, poslanec Říšské rady
 Jan Vodňanský – více osobností, viz rozcestník
 Nathanael Vodňanský z Uračova (1563–1621) – pražský konšel a starosta Starého Města pražského

Externí odkazy